Siła rażenia (oryg. Lightning: Bolts of Destruction) – film z 2003 roku, reż. Brenton Spencer
 Siła rażenia (oryg. Attack Force) – film z 2006 roku, reż. Michael Keusch